U 18 oder U-18 bzw. U18 steht für:

 U 18, eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 Kinder- und Jugendwahl U18 (Testwahl) in Deutschland
 U 18, eine Essener U-Bahn-Linie, siehe Stadtbahn Essen

U 18 bezeichnet mehrere U-Boote:

 SM U 18 (1912–1914), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 18 (Kriegsmarine) (1936–1944), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 18 (Bundeswehr) (1973–2011), ein U-Boot der Bundesmarine

U18